Сен-Грегуар — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен
 Сен-Грегуар — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Сен-Грегуар-д’Арден — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Сен-Грегуар-дю-Вьевр — коммуна во Франции, департамент Эр